Спенс може да се отнася за:

 Спенс (рапър), български рапър
 Майкъл Спенс, американски икономист
 Скип Спенс (1946-1999), канадско-американски музикант